Catrin ferch Owain Glyndŵr († 1413) byla jednou z dcer (pravděpodobně nejstarší) Margaret Hanmerové a Owaina Glyndŵra. Její sňatek s pretendentem anglického trůnu využil její otec k získání podpory.

Životopis 
Catrin je dítětem Owaina Glyndŵra, o kterém se ví nejvíce. V listopadu 1402 se provdala za Edmunda Mortimera, nevykoupeného rukojmího, který uzavřel spojenectví s jejím otcem.

Edmund Mortimer zemřel během obléhání hradu Harlech v roce 1409 z neznámých příčin. Catrin byla následně spolu se svými třemi dcerami zajata. Stejně jako její matka a jedna z jejích sester byly převezeny do londýnského Toweru. Smrt Catrin a jejích dcer a jejich pohřeb v kostele sv. Swithina v Londýně jsou zaznamenány, ale příčina jejich smrti není známa.

Dědictví 

Catrinin památník stojí v zahradě kostela sv. Swithina, kde kostel dříve stál; sochu navrhl Nic Stradlyn-John a vysochal Richard Renshaw. V roce 2001 ji odhalila Siân Phillipsová.

Osud její matky není znám; je známo pouze to, že Margaret Hanmerová svou dceru přežila. V roce 2003 se ve Velšské národní knihovně konala výstava na oslavu Catrinina odkazu a na její památku složila Menna Elfynová krátkou báseň. V roce 2004 měla premiéru hra Catrin Glyndwr od Heleddy Bianchiové.

Předkové

Odkazy

Poznámky

Reference

Literatura 

 R. R. Davies – The Revolt of Owain Glyn Dŵr (česky: Vzpoura Owaina Glyna Dŵra; OUP, 1995)
 Deborah Fisher – Princesses of Wales (česky: Kněžny z Walesu; Univ of Wales Press, 2005)
 Sir J. E. Lloyd – Owen Glendower (1931)
 Charles Parry – The Last Mab Darogan (česky: Poslední Mab Darogan; Novasys, 2010)

Mortimerové
Mathrafalové
Velšské princezny
Věznění v Toweru
Osoby s nejistým datem narození
Úmrtí v roce 1413
Osoby s nejistým datem úmrtí
Ženy